Saint-Pancrace kan syfta på:
 Saint-Pancrace, Dordogne
 Saint-Pancrace, Savoie